Mario Prosperi – calciatore svizzero
 Mario Prosperi – drammaturgo, regista e attore italiano